Seton ist der Familienname folgender Personen:

 Anya Seton (um 1904–1990), US-amerikanische Schriftstellerin
 Christopher Seton (um 1278–1306), englischer Ritter und Rebell
 Christopher Seton-Watson (1918–2007), britischer Historiker
 Elizabeth Ann Seton (1774–1821), US-amerikanische Ordensgründerin, Heilige
 Ernest Thompson Seton (1860–1946), kanadische Naturforscher, Schriftsteller und Illustrator
 George Seton, 3. Lord Seton (14??–1513), schottischer Peer
 George Seton, 5. Lord Seton (1531–1586), schottischer Adliger
 Hugh Seton-Watson (1916–1984), britischer Historiker
 John Seton (nach 1278–1306), englischer Ritter und Rebell

 Veronica Seton-Williams (1910–1992), britisch-australische Archäologin

Siehe auch:
 Seton Hall University, Universität in New Jersey, Vereinigte Staaten